Durna hegy Lengyelországban, a Kárpátaljai vajdaságban
Durna (Дурня) hegy Ukrajnában, a a Máramarosi-Verhovinában
Durna (Дурна) folyó Ukrajnában, a Vovcsina mellékfolyója a Jaszinuvatai járásban